Oak View ou Oakview est un nom de lieu notamment porté aux États-Unis par : 

 Oak View (Californie)
 Oakview (Missouri)

Homonymie de localités aux États-Unis